Avenida Guardia Civil puede referirse a:
 Avenida Guardia Civil, avenida de la ciudad de Lima, Perú.
 Avenida Guardia Civil, avenida del Cono Sur de la ciudad de Lima, Perú.